Gradki und Grądki sind polnische Ortsnamen:
 Gradki (Dywity), Ort in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gradtken, Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Grądki (Godkowo), Ort in der Gmina Godkowo, Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Groß Thierbach, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Grądki (Grębów), Ort in der Gmina Grębów, Powiat Tarnobrzeski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Grądki (Nowa Dęba), Ort in der Gmina Nowa Dęba, Powiat Tarnobrzeski, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Grądki (Leszno), Ort in der Gmina Leszno, Powiat Warszawski Zachodni, Woiwodschaft Masowien